Grube Antonius ist der Name folgender Bergwerke in Nordrhein-Westfalen:

 Grube Antonius (Bergisch Gladbach), Eisengrube in Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Grube Antonius (Much), Buntmetallerzgrube in Much, Rhein-Sieg-Kreis

Siehe auch:
 Grube Anton, ehemaliges Bergwerk im Schwarzwald 
 Grube Antonia, Braunkohlegrube in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen
 Zeche Antonius
 Zeche Antonia